En Pologne, Pamięcin peut désigner :

 Pamięcin, village de la voïvodie de Lubusz,
 Pamięcin, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Pamięcin, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.